Світогляд — сукупність переконань.
 Бібліотека «Світогляд» (Київ)  
 Світогляд у Dungeons & Dragons 
 Комуністичний світогляд 
 Світогляд українського бароко 
 Світогляд (журнал)